Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Domaszewicz – polski powstaniec, inżynier
 Aleksander Domaszewicz – polski lekarz, wojskowy, działacz niepodległościowy i polityk
 Janina Domaszewicz – polska działaczka niepodległościowa, urzędniczka